Brattfors (Filipstad), een plaats in de gemeente Filipstad in het landschap Värmland en de provincie Värmlands län in Zweden
 Brattfors (Nordmaling), een plaats in de gemeente Nordmaling in het landschap Ångermanland en de provincie Västerbottens län in Zweden